Сеньковичи — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Сеньковичи — деревня в Жабинковском районе Брестской области.
 Сеньковичи — деревня в Ивацевичском районе Брестской области.
 Сеньковичи — деревня в Ивьевском районе Гродненской области.